Чемпионат мира по плаванию на короткой воде 2006 — восьмой чемпионат мира по плаванию в 25-метровом бассейне. Прошел с 5 по 9 апреля 2006 года в Шанхае, Китай.

Таблица медалей

Мужчины

Женщины

Сокращения 
 WR — рекорд мира
 CR — рекорд чемпионатов мира

2006
Международные спортивные соревнования в Шанхае